RASEF () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 740 амінокислот, а молекулярна маса — 82 879.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів, іоном кальцію, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

ГТФ-ази
Кальцій-зв'язувальні білки